Гайдушек () — чешская фамилия. Известные носители:
 Гайдузек, Даниел Карлтон (1923—2008) — американский педиатр и вирусолог.
 Гайдушек, Мирослав (род. 1956) — чехословацкий футболист.
 Гайдушек, Станислав (род. 1956) — чехословацкий хоккеист.